Název Bzí má více sídel:
 Bzí (Dolní Bukovsko) – část obce Dolní Bukovsko v okrese České Budějovice
 Bzí (Železný Brod) – část města Železný Brod v okrese Jablonec nad Nisou
 Bzí (Letiny) – část obce Letiny v okrese Plzeň-jih

a též vrchol:
 Bzí (hora) – kopec nad obcí Bzí (Letiny) označovaný též Jezevčí skála (608 m n. m.)